Fekete-hegy (Zempléni-hegység)
 Fekete-hegy (Pilis)
 Fekete-hegy (Balaton-felvidék)
 Fekete-hegy (Kárpátalja)